L'édition 2019 du tournoi de tennis de Charleston se déroule du  au , sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie Premier. Madison Keys s'impose en finale du simple, Anna-Lena Grönefeld et Alicja Rosolska celle du double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de la Canadienne Bianca Andreescu, des Australiennes Ashleigh Barty et Daria Gavrilova, de la Roumaine Irina-Camelia Begu, de l'Italienne Camila Giorgi, de la Taïwanaise Hsieh Su-wei, de la Tunisienne Ons Jabeur, de la Serbe Aleksandra Krunić, de l'Américaine Bernarda Pera, de la Russe Anastasia Potapova, de la Kazakhe Yulia Putintseva, de l'Ukrainienne Lesia Tsurenko et la Chinoise Zheng Saisai. Elles sont respectivement remplacées par Irina Khromacheva, Varvara Lepchenko, Veronika Kudermetova, Jessica Pegula, Taylor Townsend, Fanny Stollár, Madison Brengle, Laura Siegemund, Natalia Vikhlyantseva, Kristýna Plíšková, Sara Errani, Ysaline Bonaventure et Mandy Minella.

Lauréates 
En simple, Madison Keys remporte quatrième titre en battant en finale Caroline Wozniacki.

En double, Anna-Lena Grönefeld et Alicja Rosolska remporte leur premier titre ensemble en battant en finale Irina Khromacheva et Veronika Kudermetova. Il s'agit de leur  et  respectif.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Charleston
 Saison 2019 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2019
Tennis féminin en 2019
Sport aux États-Unis en avril 2019
Tennis en avril 2019